Renger ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Renger (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Tennengau, Salzburg

Renger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Renger-Patzsch (1897–1966), deutscher Fotograf
 Almut-Barbara Renger (* 1969), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Annemarie Renger (1919–2008), deutsche Politikerin und Bundestagspräsidentin (SPD)
 Frank Renger (* 1968), deutscher Hooligan
 Gernot Renger (1937–2013), deutscher Chemiker
 Johannes Renger (1934–2023), deutscher Altorientalist
 Ludwig Renger (1813–1905), deutsch-österreichischer Jurist und Politiker
 Manfred Renger († 2015), deutscher Filmproduzent
 Matthias Renger (* 1985), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger (Bariton) und Musiker
 Ottokar Renger (1850–1876), deutscher Maler
 Peter Renger (* 1941), Oberbürgermeister von Halle (Saale) und Mitglied im Landtag Sachsen-Anhalt
 Thomas Renger (* 1970), deutscher Physiker und Professor

Siehe auch:

 Rengger